Butnaru este un nume de persoană folosit în Basarabia și România, provenind de la germanul bűtner — dogar. Reprezentanți:
 Leo Butnaru, poet și prozator din Republica Moldova
 Val Butnaru, publicist, analist politic și scriitor din Republica Moldova
 Vasile Butnaru, politician român, membru al Parlamentului României
 Vlad Mihail Butnaru ,doctor ,Inspector VHMI in Marea Britanie

Note 
 Büttner, Bittner
 Botnar, Botnaru

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din germană